Embarcadero JBuilder (по-русски обычно произносят [эмбаркадэ́ро дж би́лдэр]) — проприетарная среда разработки на языке Java компании Embarcadero, входит в состав Embarcadero RAD Studio. Среда разработана в соответствии с концепцией визуального программирования.

Последняя версия — «Embarcadero JBuilder 2008 R2». По утверждению разработчиков, JBuilder является средой разработки промышленного класса, основанной на open-source каркасе Eclipse.

JBuilder 2008 выпускается в двух версиях: JBuilder 2008 Professional и JBuilder 2008 Enterprise. Последняя дополнительно включает в себя средства профилирования использования памяти и процессора, настройки производительности, базовые средства UML-моделирования, средства преобразования код—диаграммы и наоборот, и проч.

См. также 
 Java
 Embarcadero
 Embarcadero C++ Builder
 Embarcadero Delphi
 Embarcadero RAD Studio

Ссылки 
 Официальный сайт корпорации «Embarcadero»
 Раздел «JBuilder» на сайте «Embarcadero»
 Статьи по JBuilder

Литература 
 

Интегрированные среды разработки
Java
RAD
Программное обеспечение Borland
Программное обеспечение CodeGear